Добря́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Добряк Євген Дмитрович (нар. 1973) — український медик і політик, колишній народний депутат України.
 Добряк-Готв'янська Жанна Володимирівна (нар. 1951) — українська актриса, народна артистка України (2014).
 Добряк Володимир Йосипович (1922—1972) — український вчений-медик, який досліджував видові особливості кісток та їхнє значення в судово-медичній експертизі.
 Добряк Дмитро Семенович (нар. 1937) — український вчений-економіст, професор, член-кореспондент УААН (1995).